São Félix puede referirse a:

Brasil
 São Félix, municipio en el estado de Bahia.
 São Félix de Balsas, municipio en el estado de Maranhão.
 São Félix de Minas, municipio en el estado de Minas Gerais.
 São Félix do Araguaia, municipio en el estado de Mato Grosso.
 São Félix do Coribe, municipio en el estado de Bahia.
 São Félix do Piauí, municipio en el estado de Piauí.
 São Félix do Tocantins, municipio en el estado de Tocantins.
 São Félix do Xingu, municipio en el estado de Pará.

Portugal
 São Félix, freguesia en el concelho de São Pedro do Sul.
 São Félix da Marinha, freguesia en el concelho de Vila Nova de Gaia.